Топли Дол ( је насеље у Србији у општини Сурдулица у Пчињском округу. Према попису из 2011. било је 58 становника (према попису из 2002. било је 122 становника).

Историја 
Место "Топло дол" је пре 1880. године било у саставу бившег Височког среза. Ту је пописано 1880. године 70 кућа, са 495 становника, међу којим није било писмених. Пореских глава тада има 105.

Демографија 
У насељу Топли Дол живи 110 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 55,8 година (51,4 код мушкараца и 59,9 код жена). У насељу има 61 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 2,00.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Сурдулици
Насељена места у Пчињском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији